Příjmení Eliasson nosí více významných osobností:

 Jan Eliasson (* 1940) – švédský diplomat
 Lena Eliassonová (* 1981) – švédská reprezentantka v orientačním běhu
 Olafur Eliasson (* 1967) – dánsko-islandský výtvarný umělec

Externí odkazy